Lizard puede referirse a:
Lizard o Lagarto (cómic), un personaje ficticio de historieta, uno de los supervillanos del universo de Marvel Comics y un enemigo habitual de Spider-Man. 
Lizard (álbum), un álbum de la banda inglesa de rock progresivo King Crimson.
 Lizard (Cornualles), Inglaterra